de personificatie van het Verenigd Koninkrijk, zie John Bull (symbool)
 een Britse organist en componist (+1628), zie John Bull (componist)
 een voormalig Nederlands sigarenmerk, zie John Bull (sigaar)
 een Amerikaans astronaut, zie John Bull (astronaut)
 de naam van de tweede stoomlocomotief in Amerika, zie John Bull (locomotief)